Марико Тамаки (; род. в 1975 году в Торонто, Канада) — канадская писательница и художница.

Ранние годы 
Марико Тамаки родилась в Торонто (Онтарио). Имеет японские и еврейские корни.

Тамаки посещала Хавергальский колледж, а затем училась в Макгиллском университете, который окончила в 1994 году.

Карьера

Работы 
 Cover Me (2000, )
 True Lies: The Book of Bad Advice (2002, )
 Fake ID (2005, )
 Skim (2008, )
 Emiko Superstar (2008, )
 (You) Set Me on Fire (2012, )
 This One Summer (2014, )
 Tomb Raider (2016)
 Saving Montgomery Sole (2016, )
 Supergirl: Being Super (2016—2017)
 X-23 (2018)
 Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (2019, )
 Harley Quinn: Breaking Glass (2019, )
 Spider-Man & Venom: Double Trouble (2020, )
 Dark Detective, #1-4 (2021)
 I am Not Starfire (2021, )

Lumberjanes

 Unicorn Power! (2017, )
 The Moon is Up (2018, )
 The Good Egg (2018, )
 Ghost Cabin (2019, )

She-Hulk

 Volume 1: Deconstructed (2017)
 Volume 2: Let Them Eat Cake (2018)
 Volume 3: Jen Walters Must Die (2018)

Награды 
Тамаки вместе со своими работами была номинирована и выигрывали такие премии, как Ignatz Award, Joe Shuster Award, Doug Wright Award, Governor General’s Awards, Dayne Ogilvie Prize, Michael L. Printz Award, Harvey Award и Eisner Award.

Примечания 

Выпускники Университета Макгилла
Писатели Канады
Писатели XXI века
Художники Канады
Художники XXI века
Лауреаты премии Айснера лучшему писателю